78. mužské a 21. ženské Mistrovství světa ve vzpírání se konalo od 17. do 26. září 2010 v turecké Antalyi. Jeho výsledky již byly součástí kvalifikace pro nadcházející olympijské hry.

Nejúspěšnější výpravou bylo družstvo Číny, jehož členové vybojovali nejvíce medailí, včetně tří zlatých medailí v olympijském dvojboji. Během mistrovství byl celkem devětkrát překonán seniorský světový rekord, pokaždé v některé z ženských kategorií.

Mistrovství se zúčastnilo osm českých reprezentantů. Z toho 6 mužů: Petr Petrov (dvacátý osmý do 62 kg), Lukáš Cibulka (do 94 kg, v dvojboji neklasifikován), Libor Wälzer, Tomáš Matykiewicz (dvacátý šestý, resp. dvacátý sedmý do 105 kg), Jiří Orság a Petr Hejda (čtrnáctý, resp. dvacátý nad 105 kg). Kromě nich startovaly také 2 ženy: Lenka Orságová (patnáctá do 63 kg) a Pavla Kladivová (dvacátá sedmá do 69 kg). V průběžném pořadí olympijské kvalifikace se ani muži ani ženy výrazněji nepřiblížili pozicím, které by zajišťovaly právo startu na olympijských hrách.

Přehled medailistů 
Přehled použitých zkratek:

Muži

Do 56 kg

Do 62 kg

Do 69 kg

Do 77 kg

Do 85 kg

Do 94 kg

Do 105 kg

Nad 105 kg

Ženy

Do 48 kg

Do 53 kg

Do 58 kg

Do 63 kg

Do 69 kg

Do 75 kg

Nad 75 kg

Medaile podle zúčastněných zemí 
Pozn.: Pouze „velké“ dvojbojové medaile.

Kvalifikace na olympijské hry 

Na základě výsledků z Mistrovství světa v letech 2010 a 2011 bude rozdělena většina účastnických míst na Letní olympijské hry 2012 v Londýně. Průběžné pořadí po MS v roce 2010 bylo následující:

Muži 

Pozn. 1: Propočty Mezinárodní vzpěračské federace nezapočítávají výsledek reprezentanta Kosova, protože MOV dosud neregistruje tamní národní olympijský výbor. Kosovský vzpěrač však stejně nedosáhl na bodované příčky a na uvedené pořadí by tak započítání jeho výkonu nemělo žádný vliv.

Pozn. 2: Po MS 2010 byli kvůli dopingu diskvalifikováni Vietnamec Hoàng, Číňan Liao, Rumun Miculescu a Ramazanov z Turkmenistánu. Jejich bodové zisky byly dodatečně anulovány. Z jiných důvodů byly dále anulovány výsledky reprezentací Saúdské Arábie, Iráku, Tádžikistánu, Kamerunu, Mauriciu a Portorika.

Ženy 

Pozn. 1: Propočty Mezinárodní vzpěračské federace nezapočítávají výsledky reprezentantek Macaa, protože MOV dosud neregistruje tamní národní olympijský výbor. Pokud by jejich výsledky byly započítány, bodové zisky jednotlivých států by byly mírně pozměněny.

Pozn. 2: Po MS 2010 byla kvůli dopingu diskvalifikována Leila Lassouaniová z Francie a její bodový zisk byl dodatečně anulován. Z jiných důvodů byly dále anulovány výsledky reprezentací Hongkongu, Kamerunu, Mongolska a Portorika.

Odkazy

Související články 
 Vzpírání
 Vzpírání na Letních olympijských hrách 2008

Externí odkazy 
 Oficiální stránky mistrovství
 Výsledky na stránkách IWF

Mistrovství světa ve vzpírání
Vzpírání v Turecku
Vzpírání v roce 2010
Sportovní události v Antalyi